La campaña de la Gobernación de Deir ez-Zor de la guerra civil siria consiste en varias batallas y ofensivas peleadas en la gobernación de Siria:

 Batalla de Deir ez-Zor (2011–14)
 Masacre de Hatla
 Asedio de Deir ez-Zor (2014-17)
Ofensiva de Deir ez-Zor (abril-julio de 2014)
 Ofensiva de Deir ez-Zor (diciembre de 2014)
 Ofensiva de Deir ez-Zor (enero de 2016)
 Ataque aéreo en Deir ez-Zor (septiembre de 2016)
 La ofensiva de Deir ez-Zor (enero-febrero de 2017)
 Campaña de Siria Central (2017)
Bombardeo de misiles Deir ez-Zor 2017
 Batalla de Deir ez-Zor (septiembre-noviembre de 2017)
 Campaña de Raqa (2016–2017) : el SDF entra en Deir ez-Zor.
 Deir ez-Zor (septiembre de 2017 – presente)
Batalla de Khasham
 Campaña de Siria Oriental (septiembre-diciembre de 2017)
 Ofensiva del cruce del Éufrates (2017)
 Ofensiva de Mayadin (2017)
 2017 ofensiva de Abu Kamal
 Choques de Deir ez-Zor Governorate (abril de 2018)
 Ofensiva de Deir ez-Zor (mayo-junio de 2018)

Orden de batalla

Fuerzas pro-gobierno 
Gobierno sirio

 Fuerzas Armadas Sirias
 Ejército Sirio
1.ª División Blindada
3.ª División Blindada
Fuerzas del escudo de Qalamoun 
4.ª División Blindada
 Brigada 38
 5.º cuerpo
 ISIS Hunters
17.ª División
18ª División blindada
 Brigada 137
 Guardia Republicana
 Brigada 104
 800º regimiento
Fuerzas Tigre
 Fuerza Aérea Siria
Fuerzas de defensa nacional
Brigada Baqir 
Leones de Hussein 
 Dirección de Inteligencia Militar
 Fuerzas del escudo de seguridad militar
 Fuerzas de los luchadores de las tribus

Hezbollah

 Hezbollah libanés 
 Fuerza de Radwan 
 Sirio hezbolá
 Scouts Imam Mahdi de Nubl 
 División de cohetes de Hezbolá 

   ( desde 2015 )

  Fuerzas Armadas de Rusia
29.º ejército
 200.ª Brigada de Artillería 
 Fuerzas especiales 
 Fuerzas aeroespaciales rusas
 
 
 Grupo Wagner
 5 unidad de asalto 

   Irán ( desde 2013 )

 Fuerzas Armadas de Irán
 Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica
Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica
 Fuerza Quds

  Milicias afiliadas a la PMF

 Kata'ib al-Imam Ali
 Harakat Hezbollah al-Nujaba
 12.ª Brigada Mecanizada
 Kata'ib Sayyid al-Shuhada
 Kata'ib Hezbollah
 Asa'ib Ahl al-Haq
 Brigada Kafeel Zaynab

 Irak (desde 2017, solo contra el EIIL)

 Fuerza Aérea Iraquí 

Otros grupos armados:

 Shabiha (2011–2012, fusionada en NDF)
 Liwa Abu al-Fadhal al-Abbas (2011–14, según los rebeldes) 
 Grupos chiíes extranjeros
 Liwa Fatemiyoun
 Liwa Zainebiyoun 
 Resistencia siria
 Halcones de la jazira y el Éufrates 
 Grupos palestinos
 Brigada Al-Quds
Fuerzas de Galilea 
 Fatah al-Intifada 
Movimiento Palestino Libre 
 Sootoro  
 Tribus locales aliadas
 Al-Shaitat
 Al-Baggara

Referencias 

Operaciones militares de la guerra civil siria
Guerra Civil Siria
Wikipedia:Páginas con traducciones sin revisar